Kaser steht für:
 einen Senn beziehungsweise seine Almhütte

Kaser ist der Name folgender Orte:
 Kaser (Illinois), Ort im Greene County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Kaser (New York), Ort im Rockland County, New York, Vereinigte Staaten

Kaser ist der Familienname folgender Personen:
 Beatrix Kaser (* 1946), österreichische Künstlerin

 Gernot Kaser (* 1962), österreichischer Politiker

 Kurt Kaser (1870–1931), österreichischer Historiker, Vater von Max Kaser
 Max Kaser (1906–1997), Rechtswissenschaftler und Romanist
 Monty Kaser (1941–2009), US-amerikanischer Golfer
 Norbert Conrad Kaser (1947–1978), Schriftsteller (Südtirol)
 Pierre Kaser, Sinologe

Siehe auch:
 Kasser
 Käser